Lambert de Lieja, o Lambert de Maastricht o Sant Lambert (~ 635, Maastricht - Lieja, ~ 705), bisbe de Maastricht 
 Lambert de Lió o de Fontenelle (c. 625 - Lió, 688), abat de Fontenelle i bisbe de Lió venerat com a sant per diverses confessions cristianes
 Lambert de Saragossa (Saragossa, s. VIII?), màrtir decapitat per la seva fe cristiana, venerat com a sant
 Catedral de Sant Lambert, catedral de Lieja 
 Cantó de Marsella Sant Lambert, cantó francès del departament de les Boques del Roine, al districte de Marsella